Goran Janus (ur. 27 marca 1970 w Lublanie) – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski, drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów (1989).

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1990/1991, kiedy zajął 42. miejsce w klasyfikacji generalnej. W 1999 zakończył karierę. Jego rekord życiowy w długości skoku wynosi 205,5 metra (uzyskany 21 marca 1997 w Planicy).

W latach 2011–2018 trener reprezentacji Słowenii w skokach narciarskich.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: –
 sezon 1988/1989: –
 sezon 1989/1990: –
 sezon 1990/1991: 42

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 20

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 1992 Harrachov (CSK) – 26. miejsce

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fiemme (ITA) – 22. miejsce (duża skocznia), 46. miejsce (normalna skocznia)
Sukcesy podopiecznych Janusa w Słowenii w latach 2011–2018 (chronologicznie)

Przypisy 

Urodzeni w 1970
Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Lublanie